Radio Sole era un'emittente radiofonica commerciale con sede a Galatina (LE). Trasmetteva in FM sui 100.4 MHz in un'area che copriva il centro del Salento.
Dal 2002 trasmetteva la sua programmazione anche su internet attraverso il proprio sito ufficiale e su MySpace.
L'emittente aveva anche una testata giornalistica denominata GRS e registrata al Tribunale di Lecce.

Storia
È una delle più longeve emittenti italiane, avendo avviato le trasmissioni nel 1975. Il fondatore, Giuseppe Levanto, rappresenta ancora oggi la voce storica di programmi e inserzioni pubblicitarie.
Inizialmente si chiamava Radio Daisy International ed aveva gli studi in via Orfanotrofio,4 Galatina. 
Nel 1981 cambia il nome in RADIO SOLE e si trasferisce nella sede di Via Piave dove nasce anche la TV "CANALE SOLE" che trasmetterà per circa 4 mesi. Agli inizi degli anni '90 ha spostato gli studi presso l'attuale sede di via Puglia, 80 che rappresenta anche il centro trasmittente.
Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni duemila ha pubblicato e diffuso il periodico locale di annunci gratuiti Sottolaporta. Ha chiuso le trasmissioni nel 2009.

Panorama odierno
Il palinsesto dell'emittente non è cambiato negli anni, restando di tipo generalista, caratterizzato principalmente da:
 musica, soprattutto melodica italiana e folk, programmi di musica a richiesta con dediche in diretta da parte degli ascoltatori
 notiziari
 giochi a premi e rubriche varie (salute, almanacco, oroscopo e cucina).

Programmi storici
Tra i programmi storici ancora in palinsesto ricordiamo:
 Cappuccino, brioche e caffe''' ogni mattina con Giuseppe Levanto
 Mattinando, con Anna Colelli
 Radio Voi Juke Box'' in onda nella fascia pomeridiana

Collegamenti esterni 
 

Sole